Darkness puede hacer referencia a:

Darkness, un grupo de música colombiano.
Darkness, una película española de 2002.